Пчёлы-плотники или ксилокопы, или древогнёзды () — крупные одиночные пчёлы, распространённые по всему миру. Их легко отличить от других пчел и шмелей по темно-фиолетовому блестящему, преимущественно безволосому телу и такого же цвета крыльям.

Описание 
Существует свыше 500 видов пчёл-плотников, объединённых в 31 подрод. Название пчёл-плотников происходит из того факта, что они строят свои гнёзда в норах, сделанных в мёртвой древесине, бамбуке или постройках (исключая представителей подрода Proxylocopa, гнездящихся в земле).
Представителей близкородственной трибы Ceratinini иногда называют «малые пчёлы-плотники».

Виды Европы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ископаемые виды:

Галерея

Классификация 
Описано около 500 видов.

Примечания

Литература 
 Germán Villamizar, Fernando Fernández, Felipe Vivallo. 2020. Synopsis of the carpenter bee subgenus Xylocopa (Schonnherria) Lepeletier, 1841 (Hymenoptera: Apidae) in Colombia, with designation of lectotypes and the description of two new species. Zootaxa Vol 4789, No 2: 301—347. http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.4789.2.2 
 Hurd P.D. Jr. (1956) Notes on the subgenera of the New World carpenter bees of the genus Xylocopa (Hymenoptera, Apoidea). American Museum Novitates, 1776, 1‒7.
 Hurd P.D. Jr. (1959) Some nomenclatorial problems in the genus Xylocopa Latreille (Hymenoptera: Apoidea). The Pan-Pacific entomologist, 35, 135‒148.
 Hurd P.D. Jr. (1978) An Annotated Catalog of the Carpenter Bees (Genus Xylocopa Latreille) of the Western Hemisphere (Hymenoptera: Anthophoridae). Smithsonian Institution Press, Washington, D.C., 106 pp.
 Hurd P.D. Jr. & Moure, J.S. (1961) Systematics of the carpenter bee types (genus Xylocopa Latreille) contained in the collections of the Museo Argentino de Ciencias Naturales «Bernardino Rivadavia» (Hymenoptera: Apoidea). Journal of the Kansas Entomological Society, 34, 181—195.
 Hurd P.D. Jr. & Moure, J.S. (1963) A classification of the large carpenter bees (Xylocopini) (Hymenoptera: Apoidea). University of California Publications in Entomology 29. University of California Press, Berkeley, 365 pp.

Ссылки 

 Карта распространения Xylocopa

Пчёлы настоящие
Роды пчёл